160-ият източен меридиан или 160° източна дължина e меридиан, който се разпростира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Азия, Тихия океан и Антарктида, до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност с 20-и западен меридиан.

и160-и източен меридиан